Pleotrichiella är ett släkte av svampar. Pleotrichiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleotrichiella